Collison ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Collison (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler
 Harold Collison, Baron Collison (1909–1995), britischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker der Labour Party
 Jack Collison (* 1988), walisischer Fußballspieler
 Nick Collison (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Brüder Patrick Collison und John Collison, Irische Unternehmer